«Тифология» — старообрядческая рукопись учительно-эсхатологического характера второй половины XIX века. На данный момент рукопись находится в Донецком Художественном музее.

Содержание 
Рукопись интересна своими поучениями такими как "Книга Стоглавник о хмельном питии отчего оставлено сие горелое вино душегобное" и "Из книги летописца греческого, о том отчего проклятая табака возникла". Ценность рукописи также обусловлена тем, что её используют для доказательства некоторых эсхатологических идей.

Упоминание в литературе 
Письменных свидетельств об этой рукописи не много. 

В газете Пермские епархиальные ведомости от 10 мая 1890 года приводится беседа православного священника с беспоповцем Фомой Гавриловичем. Для доказательства своих утверждений Фома Гаврилович ссылается на книгу «Тифология», однако священник в ответ указывает на тот факт, что эта книга совершенно никому неизвестна, и что она противоречит даже тем книгам, авторитетность которых признают и сами беспоповцы:

«- Я. А разве где есть писано, что в последнее время священства не будете?

- Ф. Гавр. „Есть, писано“

- Я. А где же?

- Фома Гаврилович вынул из пазухи Цветник и начал читать: „Книга Тифология. Тако глаголет Господь, в та времена точию аще кто призовет имя мое спасется. Не ищи иныя исправы или священства, во точию якоже апостол Петр по отвержении своем вверже себя в ров и плакася горько, дондеже Христос воскресе от мертвых; тако да творит иже себя прельстит в прелести антихристовой, да плачется горько петровым покаянием, дондеже Господь приидетъ судити живым и мертвим, тогда обрящет милость, яко же и Петр по воскресении“. Прочитавши это, он с некоторою торжественностью сказал: „вот вы нас судите, что без священства-нельзя да нельзя — снастить! А что вот на это скажете? Значит можно и без священства снастить!“

- Я. Вы, Фома Гаврилович, эту книгу, названную вами, „Тифология“ сами видали? Что это за книга и кто её творец?

- Ф. Гавр. „Сам не видал, да ведь не наобум же написано, я думаю с книги же“

- Я. Сами вы этой книги не видали, а уверяете людей в том, что можно спастись и без священства. Я вам должен правду сказать, что такой книги „Тифологии“ между книгами богоносных отцов вовсе нет; значит это у вас только какой-то ложный список противоречащий всем вами уважаемым старинным книгам, например: большому катихизису в котором о потребности священства для спасения души говорится так: „Аще и не всяк должен есть священствовати, но потребовати священничества всяк должен есть: без него спастися не может“. О непрекращаемости же и вечности христианскаго священства говорится в книге Кирилловой… Где же правда вашего цветника, взятаго из какой-то, до сих пор не слыханной, книги „Тифологии?“ Так вот вы, не поставленные учители, и руководитесь этими ложными цветниками».

Отрывки с книги «Тифология» можно встретить в рукописи «Сказание Зиновия мниха о прелести антихристовой», которая подложно приписывается Зиновию Отенскому: 

"Тифология: Аще кто и малым чем замарается, то уже беси написуют на челе его отвержение Христа. Зрите братие, аще и много понудят вас печать или карту приятии, то аще и кровь пролияти или имение лишитися, то с радостию притерпите, точию не мозите поклонитися многоперстной их прелести".

"Тифология, глава 16 / Опасатися трёх вещей: зверинаго образа, карточек, и наипаче всего душепагубныя печати". Эта же цитата с указанием на Зиновия мниха упоминается в книге "Губернские очерки" Салтыкова-Щедрина Михаила Евгарофича, в который описывается мнение одного старообрядца: "А вида у отца точно что никакого не было, по той причине, что пашпорт считал он делом сугубо греховным. У нас насчёт этого такой разговор был, что пашпорт ли, печать ли антихристова — всё это едино. Есть книга такая, Трифология прозывается, и в ней именно наказано: «Опасатися трёх вещей: звериного образа, карточек и наипаче всего душепагубные печати». Опять-таки и Зиновий мних на вопрос: «Которыми вещьми хощет увязати человеком ум сопротивник божий?» — прямо отвечает: «Повелит творити некая письмена на карточках, с тайным именем, да не могу без тех в путь шествовать». Ну, и выходит, что карточки пашпорт и есть."

Книгу "Тифология" можно встретить и в некоторых других старообрядческих сборниках.

Примечания 

Рукописи
Старообрядческая теология
Музеи Донецка